Ío o IO tiene múltiples significados:

 Ío, sacerdotisa de Hera que fue amada por Zeus, según la mitología griega.
 Ío, satélite del planeta Júpiter, descubierto por Galileo Galilei en 1610.
 (85) Ío, asteroide descubierto el 19 de septiembre de 1865 por Christian Heinrich Friedrich Peters.
 IO es el acrónimo del Instituto O'Higgins de Rancagua.
 IO- es la fórmula química del anión hipoyodito.
 .io es el Dominio de Nivel Superior geográfico para el Territorio Británico en el Océano Índico.
 Ío, dios que creó el universo, según el mito cosmogónico maorí.
  Io es un lenguaje de programación basado en objetos.
 IO es una película de ciencia ficción estadounidense de 2019.